

Cinema 
 Run – film del 1991 diretto da Geoff Burrowes
 Run – film del 2004 diretto da Jeeva
 Run – film del 2014 diretto da Philippe Lacôte
 Run – film del 2019 diretto da Scott Graham
 Run – film del 2020 diretto da Aneesh Chaganty

Codici 
 RUN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Réunion-Roland-Garros (Riunione)
 run – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua rundi

Musica 
 Run – album dei B'z del 1992
 Run – singolo dei Lighthouse Family del 2002
 Run – singolo degli Snow Patrol del 2004
 Run – singolo di Amy Macdonald del 2008
 Run – singolo di Flo Rida del 2012
 Run – singolo di Nicole Scherzinger del 2014
 Run – album di Alison Wonderland del 2015
 Run – album degli Awolnation del 2015
 Run – singolo dei BTS del 2016
 Run – singolo dei Foo Fighters del 2017
 Run – singolo di Lodovica Comello del  2018
 Run – singolo di Joji del 2020
 Run – singolo degli OneRepublic del 2021
 Run – singolo dei Zeal & Ardor del 2021
 Run (I'm a Natural Disaster) – singolo degli Gnarls Barkley del 2008

Televisione
Run – miniserie televisiva britannica del 2013
Run – serie televisiva statunitense del 2020

Altro 
 Run – artista italiano (Giacomo Bufarini)
 Run – punto nel baseball
 Run – punto nel cricket
 Run – una delle Isole Banda (Indonesia)
 RUN – rivista informatica statunitense